Olimpiady szkolne – coroczne konkursy organizowane dla uczniów szkół w Polsce. Funkcjonują w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadach mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Typy olimpiad 
Wyróżnia się następujące typy olimpiad:
 olimpiady interdyscyplinarne – obejmujące elementy treści podstaw programowych różnych przedmiotów
 olimpiady przedmiotowe – obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu przewidzianego w ramowym planie nauczania
 olimpiady z przedmiotów dodatkowych – obejmujące wiedzę z przedmiotów, które mogą być nauczane jako przedmioty dodatkowe
 olimpiady tematyczne – związane z wybranym przedmiotem lub wybraną dziedziną wiedzy.

Struktura olimpiad 
Olimpiady składają się najczęściej z trzech etapów:
 I etap – o zasięgu szkolnym lub rejonowym,
 II etap – o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
 III etap – o zasięgu ogólnopolskim.

Finaliści i laureaci 
Finaliści i laureaci olimpiad znajdujących się na odpowiednim wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej uzyskują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego z odpowiedniego przedmiotu, a także w przypadku uczniów gimnazjum, z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Finalistom i laureatom olimpiad przysługuje także celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu, otrzymują oni również szczególne uprawnienia przy rekrutacji do szkół wyższych.

Finaliści i laureaci szeregu olimpiad tematycznych, związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, mogą zostać zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Wykaz olimpiad

Olimpiady przedmiotowe uprawniające do zwolnienia z egzaminów finalistów i laureatów 
Do olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, uprawniających do zwolnienia finalistów i laureatów z przystąpienia do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu należą:
 Olimpiada Artystyczna – zwalnia z egzaminu maturalnego z historii muzyki oraz historii sztuki
 Olimpiada Biologiczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z biologii
 Olimpiada Chemiczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z chemii
 Olimpiada Filozoficzna – zwalnia z egzaminu maturalnego z filozofii
 Olimpiada Fizyczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z fizyki
 Olimpiada Geograficzna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i egzaminu maturalnego z geografii
 Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
 Olimpiada Historyczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminu maturalnego z historii
 Olimpiada Informatyczna – zwalnia z egzaminu maturalnego z informatyki
 Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
 Olimpiada Języka Angielskiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka angielskiego i egzaminu maturalnego z języka angielskiego
 Olimpiada Języka Białoruskiego – zwalnia z egzaminu maturalnego z języka białoruskiego
 Olimpiada Języka Francuskiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka francuskiego i egzaminu maturalnego z języka francuskiego
 Olimpiada Języka Łacińskiego – zwalnia z egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej
 Olimpiada Języka Niemieckiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka niemieckiego
 Olimpiada Języka Rosyjskiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka rosyjskiego i egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka polskiego i egzaminu maturalnego z języka polskiego
 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminu maturalnego z historii
 Olimpiada Matematyczna Juniorów – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie matematyki
 Olimpiada Matematyczna – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z matematyki
 Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – zwalnia z egzaminu gimnazjalnego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.

Olimpiady tematyczne (zawodowe) uprawniające do zwolnienia z egzaminów finalistów i laureatów 
Do olimpiad tematycznych (zawodowych) uprawniających do zwolnienia finalistów i laureatów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należą:
 Olimpiada „Buduj z Pasją” – zwalnia z egzaminów dla zawodów: murarz tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra” – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk
 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik budownictwa okrętowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik ekonomista, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik geodeta, technik geolog, technik leśnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik technologii chemicznej, technik telekomunikacji, technik transportu kolejowego, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik spedytor, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik włókiennik, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik mechatronik, technik analityk, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik mechanik okrętowy, technik usług fryzjerskich, technik górnictwa odkrywkowego, technik logistyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik cyfrowych procesów graficznych
 Olimpiada Logistyczna – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor
 Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor
 Olimpiada Statystyczna – zwalnia z egzaminu z kwalifikacji A.35 dla zawodu technik ekonomista
 Olimpiada Techniki Samochodowej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych
 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik organizacji reklamy
 Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektronik, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik informatyk
 Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik geodeta
 Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik górnictwa podziemnego
 Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik hotelarstwa
 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik renowacji elementów architektury
 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji, technik księgarstwa, technik organizacji reklamy
 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik architektury krajobrazu
 Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody
 Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego
 Olimpiada Wiedzy o Turystyce – zwalnia z egzaminów dla zawodu technik obsługi turystycznej
 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego
 Olimpiada Wiedzy o Żywności – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych
 Olimpiada Wiedzy Technicznej – zwalnia z egzaminów dla zawodów: technik budownictwa, technik budownictwa okrętowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik telekomunikacji, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik budownictwa wodnego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik okrętowy, technik mechanik lotniczy, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik teleinformatyk, technik automatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Olimpiady, które nie uprawniają do zwolnień z egzaminów 
Do olimpiad, które nie uprawniają do zwolnień z egzaminów należą:
 Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
 Olimpiada Informatyczna Juniorów
 Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 Olimpiada Medialna
 Olimpiada Mediewistyczna
 Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych („Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”)
 Olimpiada Policyjna
 Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej
 Olimpiada Przedsiębiorczości
 Olimpiada Solidarności
 Olimpiada Teologii Katolickiej
 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 Olimpiada Wiedzy Historycznej
 Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
 Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
 Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
 Olimpiada Wiedzy o Mediach
 Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
 Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym
 Olimpiada Wiedzy o Prawie
 Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
 Olimpiada Wiedzy o RP
 Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”
 Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
 Olimpiada Znajomości Afryki
 Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Olimpiady, które nie są już organizowane 
Do olimpiad, które nie są już organizowane należą:
 Olimpiada Cyfrowa
 Olimpiada Innowacji Technicznych
 Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie”
 Olimpiada Wiedzy o Bankach
 Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna
 Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji
 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska)
 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (szczecińska)
 Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości.

Przypisy

Bibliografia 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ()